Basting ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Basting (* 1965), amerikanische Gerontologin
 Dirk Basting (* 1945), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Johan Hendrik Christiaan Basting (1817–1870), niederländischer Armeearzt